Balken steht für:
 ein Bauelement, siehe Balken
 westfälischer Ausdruck für Dachboden
 österreichischer Ausdruck für Fensterladen
 ein Holzformat bei Schnittholz, siehe Schnittholz#Formate
 ein Bauelement in der Statik, siehe Balkentheorie
 einen Teil einer Note in der Musik, siehe Notenwert
 Schwebebalken, ein Sportgerät
 Balken (Heraldik), ein Heroldsbild
 Corpus callosum, die Verbindungsstruktur der beiden Großhirnhemisphären
 Balken (Leichlingen), ein Ortsteil der Stadt Leichlingen im Rheinland
 Richard Balken (1914–1995), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Haus Balken
 Zensurbalken